Поместные соборы Русской церкви — поместные соборы, проходившие в Русской церкви.

Соборы в досинодальный период 
 Владимирский собор 1274 года
 Московский собор 1441 года
 Московский собор 1448 года
 Собор 1503 года
 Макарьевские соборы (1547 и 1549)
 Стоглавый собор (1551)
 Собор 1553—1554 годов
 Московский собор (1620)
 Московский собор (1654)
 Московский собор (1656)
 Большой Московский собор (1666—1667)
 Московский собор (1681—1682)
 Московский собор (1689)

С 1917 года 
С 1917 года в Русской церкви состоялось шесть Поместных соборов:

 Поместный собор Православной российской церкви (1917—1918)
 Поместный собор Русской православной церкви (1945)
 Поместный собор Русской православной церкви (1971)
 Поместный собор Русской православной церкви (1988)
 Поместный собор Русской православной церкви (1990)
 Поместный собор Русской православной церкви (2009)

Согласно Уставу Русской православной церкви, Архиерейский собор созывается Патриархом Московским и всея Руси (Местоблюстителем) и Священным синодом не реже одного раза в четыре года и в преддверии Поместного собора.

Примечания 

 1